Birenbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Birenbaum (* 1954), luxemburgischer Fußballtorhüter
 Halina Birenbaum (* 1929), polnisch-israelische Schriftstellerin und Übersetzerin

Siehe auch:
 Birnbaum (Familienname)